Thomann bezeichnet:

 Musikhaus Thomann, ein deutscher Musikinstrumente- und Tontechnikhandel

Thomann ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Fischer-Thomann (* 1959), deutscher Posaunist
 Beate Thomann (* 1951), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordnete
 Christoph Thomann (* 1950), Schweizer Psychologe
 Eduard Thomann (1869–1955), schweizerischer Ingenieur sowie Eisenbahnpionier
 Ernst Thomann (1910–2009), deutscher Künstler und Bildhauer
 Geri Thomann (* 1957), Schweizer Pädagoge und Organisationswissenschaftler
 Gustav Adolf Thomann (1874–1961), Schweizer Maler und Grafiker

 Hermann Thomann, Professor für Qualitätsmanagement an der Fachhochschule Aachen
 Jacob Ernst Thomann von Hagelstein (um 1588–1653; auch Nestus Thomann), deutscher Maler des Barock
 Jenny Thomann-Koller (1866–1949), Schweizer Frauen- und Kinderärztin
 Karl Thomann (1900–1950), Violinist und Pädagoge
 Margret Thomann-Hegner (1911–2005), deutsche Malerin und Graphikerin
 Marianne Thomann-Stahl (* 1954), deutsche Politikerin (FDP) und Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Detmold
 Martin Thomann (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Moritz Thomann SJ (1722–1805), deutscher katholischer Missionar
 Paul Richard Thomann (1827–1873), Stadtbaumeister in Bonn
 Peter Thomann (Architekt) (* 1935), Schweizer Architekt
 Peter Thomann (* 1940), deutscher Fotokünstler und Fotojournalist
 Robert Thomann (1873–1958), schweizerischer Bauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Thoman
 Tomann
 Toman (Begriffsklärung)
 Riemann-Thomann-Modell
 Domann
 Dohmann